HBL steht als Abkürzung für:

 Babelegi Heliport, Flugplatz in Babelegi, nordöstlich von Pretoria, Südafrika (IATA-Code)
 Habib Bank Limited, Bank in Pakistan
 Hafenbahn des Kantons Basel-Landschaft, eine Schweizer Güterbahn
 Handball-Bundesliga
 Handelsbetriebslehre, die spezielle Betriebswirtschaftslehre des Handels
 Hannoversches Biographisches Lexikon
 Hauptluftbehälterleitung, eine Druckluftleitung in Schienenfahrzeugen
 Hohenbogenliste, eine Wählergruppe im Chamer Kreistag, siehe Landkreis Cham#Kreistag
 Hohlblockstein, Mauerwerkstein
 Hufvudstadsbladet, eine schwedischsprachige Tageszeitung in Finnland

Abkürzung